Francis Zachariae er navnet på flere personer:
 Francis Zachariae (fabrikant) (1852-1936) − dansk fabrikant, grosserer, bogudgiver og filantrop
 Francis Zachariae (læge) (1922-1997) − dansk professor og overlæge, dr.med.
 Francis Zachariae (officer) (født 1960) − dansk søofficer, generalsekretær, fhv. vicedirektør i Søfartsstyrelsen og fhv. chef for Søværnets Officersskole